Курье () — фамилия и топоним:
 Курье, Джим (род. 1970) — американский теннисист, бывшая первая ракетка мира.
 Курье, Поль-Луи (; 1772—1825) — французский эллинист и памфлетист.
 Курье, Флоренс Кэтрин (более известная под сценическим псевдонимом Джейн Морган; род. 1924) — американская эстрадная певица.
 Курье — озеро в Моржегорах (Виноградовский район Архангельской области).